Hercule est le nom d'un héros de la mythologie romaine qui correspond au héros grec Héraclès. 

Hercule est un nom propre qui peut également désigner :

Patronyme 

 Benoît Lucien Hercule (1849-1914), sculpteur français.

Prénom 
 Hercule, prénom masculin qui a des équivalents dans plusieurs langues.

Il a aussi été utilisé comme prénom révolutionnaire, et souvent attribué sous la Terreur.

Saints chrétiens 
 Voir

Personnalité 
 Maximien Hercule est l'un des empereurs romains de la première tétrarchie.
 Hercule  d'Este (1431-1505) duc de Ferrare, de Modène et de Reggio
 Hercule II d'Este (1501-1559) duc de Ferrare, de Modène et de Reggio
 Hercule  (1562-1604), souverain de Monaco
 Hercule III de Modène (1727-1803), dernier duc de Modène et de Reggio de la Maison d'Este
 Hercule est le surnom de Joseph Damingue, chef de bataillon de l'armée napoléonienne, commandant le Bataillon des Pionniers Noirs

Personnage de fiction moderne 
 Hercule est un personnage du roman Un capitaine de quinze ans de Jules Verne.
Hercule Poirot est le personnage principal de la série de romans policiers d'Agatha Christie du même nom, et de leurs multiples adaptations télévisées.
 Hercule est le nom du chat dans la bande dessinée Pif.
 Hercule est le nom d'un personnage de l'univers Marvel.
 Hercule ou Mr. Satan est le personnage du manga Dragon Ball.
 Hercule est un personnage de fiction de Disney.

Cinéma et télévision

Films  
 1910 :
  : Les Douze Travaux d'Hercule est un court-métrage d'animation  réalisé par Émile Cohl.
 1918 :
  : Hercule (titre original : ) est un film muet réalisé par Febo Mari.
 1937 :
  : Hercule est un film réalisé par Alexandre Esway.
 1958 :
 - : Les Travaux d'Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Pietro Francisci.
 1959 :
 - : Hercule et la Reine de Lydie (titre original : ) est un film réalisé par Pietro Francisci.
 1960 :
  : 
Les Amours d'Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Carlo Bragaglia.
 La Vengeance d'Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Vittorio Cottafavi.
 1961 :
 - : Hercule à la conquête de l'Atlantide  (titre original : ) est un film réalisé par Vittorio Cottafavi.
  : 
 Hercule contre les vampires (titre original : ) est un film réalisé par Mario Bava et Franco Prosperi.
 Samson contre Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Gianfranco Parolini.
 1962 :
 - : Hercule se déchaîne (titre original : ) est un film  réalisé par Gianfranco Parolini.
 1963 :
 - : Hercule contre Moloch (titre original : ) est un film réalisé par Giorgio Ferroni.
  : Le Puissant Hercule (titre original : ) est un dessin animé créé par Adventure Cartoon Productions.
 1964 : 
  : 
 Hercule contre les tyrans de Babylone (titre original : ) est un film réalisé par Domenico Paolella.
 Hercule contre les Fils du soleil (titre original : ) est un péplum réalisé par Osvaldo Givirami.
 Hercule contre les mercenaires (titre original : ) est un film réalisé par Umberto Lenzi et Victor Tourjanski.
 1970 :
  : Hercule à New York (titre original : ) est un film réalisé par Arthur Allan Seidelman.
 1983 :
 - : Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Luigi Cozzi.
 1985 :
 - : Les Aventures d'Hercule (titre original : ) est un film réalisé par Luigi Cozzi.
 1997 :
  : Hercule (titre original : ) est un dessin animé produit par Walt Disney Pictures.
 2002 :
  :  (titre original : ) est un film réalisé par Masato Harada inspiré de l'affaire du chalet Asama de 1972. 
 2014 :
  :
 La Légende d'Hercule (titre original : ) est un péplum en 3D de Renny Harlin.
 Hercules (titre original : ) est un péplum de Brett Ratner.

Séries télévisées 
 Première diffusion entre 1989 et 2013 :
  : Hercule Poirot est une série télévisée de 70 épisodes créée d'après l'œuvre d'Agatha Christie et plus précisément les livres relatifs aux enquêtes d'Hercule Poirot.
 Première diffusion entre 1995 et 1999 :
  : Hercule (titre original : ) est une série télévisée américaine créée par Christian Williams précédée des cinq téléfilms suivant : 
 (titre original : ) ; 
 (titre original : ) ; 
 (titre original : ) ; 
 (titre original : ) et 
 (titre original : ).
 Première diffusion entre 1998 et 1999 :
  :
 Hercule (titre original : ) est une série télévisée animée créée par Walt Disney Television Animation.
 Hercule contre Arès (titre original : ) est une série de 50 épisodes avec Ryan Gosling dérivée de la série Hercule de 1994 et créée par Robert Tapert.
 Première diffusion en 2005 :
  : Hercule (titre original : ) est une mini-série.

Toponymes 
 La Tour d'Hercule est un phare situé à la Corogne en Espagne.
 Les grottes d'Hercule au sud du Cap Spartel près de la ville de Tanger au Maroc.
 Les Colonnes d'Hercule est le nom donné au Rocher de Gibraltar côté Europe et au mont Abyle, côté Afrique.

Astronomie 
 Hercule est une constellation de l'hémisphère nord.
 Hercule est une galaxie naine sphéroïdale du Groupe local située à environ   de la Voie lactée, dans la constellation d'Hercule.
 Hercules A est une galaxie elliptique située à  de la Voie lactée, dans la constellation d'Hercule.

Numismatique 
 Diverses pièces en argent ont circulé tout au long du , et ont aussi été copiées au  : Type Hercule.

Opéra 
 Hercule mourant d'Antoine Dauvergne est une tragédie lyrique en cinq actes créée en 1761.

Biologie 
 Le dynaste Hercule est le plus grand des scarabées-rhinocéros.

Bière 
 Hercule est une marque de bière belge.

Marine 
 L’Hercule (1778), vaisseau de 74 canons commandé par Jean-Isaac Chadeau de la Clocheterie.
 L’Hercule (1797), vaisseau de ligne de 74 canons, capturé en 1798 par le vaisseau britannique , il sert dans la Royal Navy jusqu'en 1810.
 , nom porté par le vaisseau de 74 canons Provence pendant les Cent-Jours.
 L’Hercule (1836), vaisseau de 100 canons.

Autres 
 Hercules ou Hercules Hernandez est un nom de ring du catcheur Ray Fernandez ;
 Hercule, jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Hercule, un exosquelette robotisé ;
 Un hercule, ou hercule de foire, est un homme fort dans l'univers du cirque et du spectacle.
 Le peintre italien Guido Reni (1575-1642) a réalisé plusieurs tableaux représentant Hercule.

Variantes linguistiques 
 italien : Ercole

Voir aussi

Notes et références 

Prénom révolutionnaire
Homonymie de prénom
Homonymie de bateaux
Homonymie de titre
Prénom masculin
Nom théophore